Yucatán - Mexikó egyik szövetségi állama
 Yucatán-félsziget - félsziget Mexikó keleti végén